Vilémovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vilémovice (okres Blansko)
 Vilémovice (okres Havlíčkův Brod)
 Dolní Vilémovice in het district Třebíč
 Horní Vilémovice in het district Třebíč